Le fondant au caramel est un dessert qui mêle caramel, lait et épaississants de type glutamate ou guar.

Recette

Notes et références

Voir aussi 
 Le fondant au chocolat.

Pâtisserie